Bunaster är ett släkte av sjöstjärnor. Bunaster ingår i familjen Ophidiasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Bunaster